Slovo superior (latinsky horní, svrchní) má více významů:

 Hořejší jezero zvané anglicky Lake Superior
 Superior (Wisconsin) – město v americkém státě Wisconsin
 Superior (církev) – představený církevního řádu
 Superior (značka kol) – česká značka jízdních kol
 Superior (pivo) – značka mexického piva